Kommunarka () steht für:

 Kommunarka, Ortsteil von Moskau
 Kommunarka (Hinrichtungsstätte)